Naselje u Srbiji:
 Bregovi (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin

Naselje u BiH:
 Bregovi (Skender Vakuf, BiH), naselje u sastavu općine Skender Vakuf